La maison de Bourbon compte plusieurs Pierre ;

 Pierre Ier de Bourbon (1311-1356), duc de Bourbon et comte de la Marche.
 Pierre II de Bourbon ( 1438-1503), duc de Bourbon et d'Auvergne.
 Pierre de Bourbon-Préaux, (1390-1422), seigneur de Préaux.

 Pierre de Bourbon-Siciles (né en 1968),duc de Calabre, grand d'Espagne et prétendant au trône des Deux-Siciles